Goldern steht für:
 Goldern (Niederaichbach), Ortsteil von Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Goldern (Hasliberg), Ortsteil von Hasliberg, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern